Il toponimo Mwatishi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mwatishi, comune del distretto di Masaiti
Mwatishi, comune del distretto di Nchelenge